Decanaat, een kerkelijk district in de Groninger Ommelanden en het westen van Oost-Friesland tot het einde van de zestiende eeuw. 
 Proosdij (gebouw), de woning van een proost
 proosdij (organisatie) 
 proosdij (sticht), een sticht onder het gezag van een proost
 Proosdij (Deventer), oudste stenen huis van Nederland in Deventer
 Proosdij (Nijmegen), een studentenwooncomplex in Nijmegen
 Proosdij Berchtesgaden
 Proosdij van Sint-Donaas in Brugge 
 Proosdij Ellwangen
 Proosdij van Sint-Pieter
 Proosdij van Sint-Servaas, de ambtswoning van de proost van het voormalig kapittel van Sint-Servaas in Maastricht, thans klooster van de Liefdezusters van de Heilige Carolus Borromeus
 Proosdij Wettenhausen
 Proosdij van Wissembourg
 Abcoude-Proostdij